La rue Lekain peut désigner :
 une rue de Nantes.
 une rue de Paris.